«Мартовские иды» () — роман в письмах американского писателя Торнтона Уайлдера, опубликованный в 1948 году. Это, по словам автора, «фантазия о некоторых событиях и персонажах последних дней Римской республики… Воссоздание подлинной истории не было первостепенной задачей этого сочинения». Роман рассказывает о событиях, кульминацией которых стало убийство Юлия Цезаря (в мартовские иды 44 года до н. э.).

Роман разделён на четыре книги, каждая из которых начинается раньше и заканчивается позднее предыдущей. Все приведённые в романе документы вымышлены, за исключением стихотворений Катулла и заключительного абзаца Светония. Тем не менее многие описанные события являются историческими — например, визит Клеопатры в Рим.

Основные персонажи романа 
Имена, отношения и события изложены так, как они описаны в романе, и не всегда являются исторически достоверными.

 Юлий Цезарь — диктатор Рима;
 Луций Мамилий Туррин — друг Цезаря, после ранения живущий в провинции; многие пишут ему, но он никогда не отвечает;
 Клодия Пульхра — злая, но чрезвычайно умная и обаятельная женщина, посмешище римского общества; она живёт скандальной жизнью;
 Публий Клодий Пульхр — её брат-разбойник; он играет незначительную роль;
 Цицерон — оратор, государственный деятель, политический теоретик, адвокат и философ;
 Юлия Марция — тётя Цезаря;
 Помпея — вторая жена Цезаря;
 Корнелий Непот — биограф и историк;
 Катулл — поэт, влюблённый в Клодию; стихотворения Катулла, приведённые в романе, являются подлинными;
 Клеопатра — царица Египта и любовница Цезаря;
 Киферида — актриса простого происхождения, которой восхищается Цезарь; она «переделала» Марка Антония и была его возлюбленной на протяжении 15 лет;
 Марк Антоний — изначально возлюбленный Кифериды, затем он встречает и влюбляется в Клеопатру;
 Марк Порций Катон — знаменитый стоик, прославившийся своей прямотой, лидер оппозиции диктату Цезаря;
 Сервилия — бывшая любовница Цезаря, единоутробная сестра Катона, мать Брута;
 Брут — самый известный из убийц Цезаря, племянник Катона;
 Порция — жена Брута и дочь Катона;
 Кальпурния — третья жена Цезаря;
 Светоний — выдающийся римский биограф и историк, его рассказ об убийстве Цезаря заключает роман.

Романы США
Романы 1948 года
Исторические романы о I веке до н.э.
Исторические романы на английском языке
Романы о Древнем Риме
Юлий Цезарь